Japan er et land i Asien.

Japan har også flere andre betydninger:
 Japan (Missouri) - et kommunefrit område i Franklin County, Missouri, USA
 Japan (band) - et engelsk rockband
 Japan (film) - en amerikansk film, instrueret af Fabien Pruvot
 JPN (album) - det tredje album af Perfume